Риарио ():
 Риарио, Джироламо — итальянский политический деятель XV века
 Риарио, Пьетро — итальянский кардинал XV века, брат Джироламо
 Риарио, Рафаэль — итальянский кардинал XV века.

Составные фамилии 
 Сальвиати Риарио, Франческо — итальянский епископ XV века
 

Династии Италии